Закон природы — многозначный термин:

 Закон природы — фразеологизм, то же самое, что и научный закон, только относящийся к природе.

В искусстве
 «Закон природы» (подражание Беранже; 1962) — песня Александра Галича.
 «Закон природы» (1967) — перевод Г. П. Попова философско-элегической поэмы «Дамматади» средневекового бирманского поэта Анандатурии (XII век).
 «Закон природы» (2008) — песня и альбом российской музыкальной группы «Дюна».
 «Закон природы» — один из циклов выпусков телепередачи «Рейтинг Баженова», этот цикл выходил с 18 мая 2011 года по 2 апреля 2012 года.

См. также 
 Закон Божий
 Естественный закон

Примечания

Литература 
 
 Скворцов Г. Е. Система законов природы. Петрополис. 2004. 116 с.